Ульоа (,  )  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.

Муниципалитеты 

 Антас-де-Улья
 Монтерросо (Луго)
 Палас-де-Рей

Районы Луго